Шакуров () — тюркская фамилия.

Известные носители 
 Шакуров, Рашит Закирович (род. 1937) — башкирский филолог, топонимист, поэт и публицист.
 Шакуров, Рафаил Хайруллович (1930—2013) — советский и российский психолог, действительный член АПН СССР.
 Шакуров, Сергей Каюмович (род. 1942) — советский и российский актёр, телеведущий.
 Шакуров, Яков Савельевич (1912—1944) — стрелок 2-го Прибалтийского фронта, красноармеец.

См. также 
 
 Сакуров